Goriška pokrajina je lahko:
 Goriška pokrajina – predlog imena območja
 Goriška pokrajina (italijansko Provincia di Gorizia, furlansko Provincie di Gurize) – italijanska pokrajina od 1945 do 1917
 Goriška pokrajina (Provincia di Gorizia) – italijanska pokrajina od 1919 do 1923
 Goriška pokrajina (Provincia di Gorizia) – italijanska pokrajina od 1927 do 1945